Pali je lahko:

 Pali, indoarijski jezik z indijske podceline
 Páli, naselje v županiji Győr-Moson-Sopron, Madžarska
 Pali, Črna gora - naselje v občini Bijelo Polje, Črna gora